Tuomioja ist 

der Familienname folgender Personen:

 Erkki Tuomioja (* 1946), Außenminister Finnlands
 Sakari Tuomioja (1911–1964), finnischer Politiker

der Name eines Ortes in Finnland:

 Tuomioja (Gemeinde Siikajoki) in Nordösterbotten